Shadong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shadong (socken i Kina, Tibet), 
 Shadong (socken i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar